Miles Armstrong e Sadik Kadir hanno battuto in finale Peter Luczak e Robert Smeets 6-3, 3-6, [10-7].

Teste di serie 

 Adam Feeney /  Todd Perry (semifinali)
 G.d. Jones /  Rameez Junaid (semifinali)

 Peter Luczak /  Robert Smeets (finale)
 Andrew Coelho /  Joseph Sirianni (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

McDonald's Burnie International 2009